Метод Стёрмера — Верле́ — численный метод решения задачи Коши для дифференциальных уравнений.
Часто используется для нахождения траектории материальной точки, движущейся по закону : для вычисления траекторий частиц в моделях молекулярной динамики и в компьютерных играх. Метод Верле более устойчив, чем более простой метод Эйлера, и имеет при этом другие качества, необходимые для моделирования физических процессов в реальном времени.

История и названия 
Был использован Исааком Ньютоном в первой книге «Начал» для доказательства второго закона Кеплера.

Назван в честь французского физика Лу Верле, который использовал метод для моделирования динамики молекул, и норвежского астрофизика Карла Стёрмера. 

Метод (и эквивалентные ему) называется по-разному в зависимости от области применения: 

 метод Стёрмера, метод Энке — в астрономии; 
 метод Верле — в молекулярной динамике; 
 метод лягушки ()— в области уравнений в частных производных.

Основной алгоритм 
Алгоритм Верле используется для вычисления следующего местоположения точки по текущему и прошлому, без использования скорости. Формула получается следующим образом. Записывается разложение в ряд Тейлора вектора  местоположения точки в моменты времени  и :

 
 

где
  — координаты точки,
  — скорость,
  — ускорение,
  — рывок (производная ускорения по времени).
Сложив эти 2 уравнения и выразив , получим

 

Таким образом, значение радиус-вектора точки может быть вычислено без знания скорости.

Особенности 
Основная особенность алгоритма состоит в возможности накладывать на систему точек различные ограничения. Например, можно связать некоторые из них твёрдыми стержнями заданной длины. При этом алгоритм работает следующим образом:
 Вычисляются новые положения тел (см. формулу выше).
 Для каждой связи удовлетворяется соответствующее ограничение, то есть расстояние между точками делается таким, каким оно должно быть.
 Шаг 2 повторяется несколько раз, тем самым все условия удовлетворяются (разрешается система условий).

Данный метод, несмотря на многократное повторение шага 2, очень эффективен.

Свойства 
Метод является характерным методом геометрического численного интегрирования и обладает следующими свойствами:

 принадлежит классу одношаговых общих линейных методов;
 имеет 2-й порядок точности;
 является симметричным (самосопряжённым) интегратором;
 является симплектическим интегратором;
 сохраняет фазовый объём для ряда систем;
 сохраняет линейные первые интегралы систем.

Может рассматриваться как:

 метод Нюстрёма 2-го порядка;
 композиция симплектического метода Эйлера с его сопряжённым;
 расщепляющий метод для систем вида ;
 разделённый метод Рунге—Кутты для систем , заданный таблицами

Применение 
Популярность у разработчиков компьютерных игр метод получил в 2000 году с выходом игры Hitman: Codename 47.

Примечания

Ссылки 
 Лекция «Реализация физики на основе интегрирования Верлета» на сайте GameDev.ru
 Перевод статьи «Advanced Character Physics»
 Пример реализации интегрирования Верле на Java

Численное интегрирование